Фландерс Ледис Классик — Софи Де Вёйст () — шоссейная однодневная велогонка, проходящая по территории Бельгии с 2018 года.

История 
Гонка была создана в 2018 году и сразу вошла в Женский мировой шоссейный календарь UCI. Также она входит в календарь женский Кубок Бельгии.

Своё название гонка получила в честь местной велогонщицы Софи Де Вёйст, которая в 2019 году заняла на ней второе место.

В 2020 и 2021 году была отменена из-за пандемии COVID-19.

Маршрут гонки проходит во Фламандском регионе и представляет собой несколько различных кругов/петель в окрестностях . Протяжённость дистанции составляет в районе 120 км.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Архив официального сайта
 Фландерс Ледис Классик — Софи Де Вёйст на ProCyclingStats
 Фландерс Ледис Классик — Софи Де Вёйст на Cycling Archives
 Фландерс Ледис Классик — Софи Де Вёйст на CQranking

 Фландерс Ледис Классик — Софи Де Вёйст на Cycle Base
 Фландерс Ледис Классик — Софи Де Вёйст на First Cycling

Велогонки среди женщин